Судоплатов — фамилия. Известные носители:

 Августин (в миру Константин Степанович Судоплатов; 1912—1979) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Троице-Сергиевой лавры (1970—1972).
 Судоплатов, Анатолий Павлович (1943—2005) — советский, российский учёный-демограф, публицист, сын П. А. Судоплатова.
 Судоплатов, Павел Анатольевич (1907—1996) — советский разведчик, генерал-лейтенант МВД СССР.
 Судоплатов, Сергей Владимирович (род. 1964) — русский сибирский математик-алгебраист.
 Судоплатов, Юрий Викторович (1937—2019) — советский хоккеист, тренер, арбитр.